HMS Pathfinder je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Pathfinder (1904) 
 HMS Pathfinder (G10) 

Pathfinder